Dīzaj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dīzaj (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Dīzaj-e Dowl, ort, Västazarbaijan, 
 Dezej, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar